Acrocinini é uma tribo de coleópteros da subfamília Lamiinae; compreende cinco espécies, distribuídas em dois gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Lamiinae
 Tribo Acrocinini (Thomson, 1860)
 Gênero Acrocinus (Illiger, 1806)
 Gênero Macropophora (Thomson, 1864)

Lamiinae
Acrocinini